Ла́данка — это маленький мешочек, в который кладут ладан. Обычно она носится на шее, вместе с крестом. Также в ладанке может быть зашит сакральный предмет, например, кусочек мощей. "У бабушки ладанка из Иерусалима с косточкой... от мощей... всегда на себе носит!". Иван Шмелев. "Богомолье"

Современная ладанка 
Современные ладанки — это курильницы перед киотом или иконой или небольшие сосуды, предназначенные для ароматизированных жидкостей, в которые можно также положить какие-нибудь другие ароматические вещества, например ватку, пропитанную эфирными маслами.

Ладанка в искусстве 
 В романе Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» один из главных героев — Дмитрий Карамазов, зашивает в ладанку деньги, которые в дальнейшем послужили причиной катастрофы в его жизни.
 В песне Александра Розенбаума (и Михаила Шуфутинского) «Крещатик» припевом звучит фраза:

 В романе Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери» главная героиня романа — Эсмеральда, носит в ладанке детский башмачок, это всё, что осталось у неё от родной матери — Пакетты Шантфлери.

Ссылки 
 Кое-что о ладанках

Амулеты
Талисманы